Michał Kazimierz Ogiński
 Michał Kleofas Ogiński
 Michał Mikołaj Ogiński
 Michał Ogiński (zm. po 1795)